Port Talbot peut désigner :
 Port Talbot, une ville et une communauté du sud du pays de Galles ;
 borough de Port Talbot, un ancien district administratif du comté du West Glamorgan, en vigueur entre 1974 et 1996 (sous le nom de l’Afan de sa formation à 1985) ;
 , une section électorale de Neath Port Talbot.